Non morto o non-morto è un sinonimo di morto vivente che può indicare anche:
Non morti – creature dell'universo di Warcraft.
Non morti – creature di Dungeons & Dragons.

Pagine correlate
Undead